Neolipobranchius glabrus är en ringmaskart som beskrevs av Hartman och Fauchald 1971. Neolipobranchius glabrus ingår i släktet Neolipobranchius och familjen Scalibregmatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
glabrus